Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2015 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 En raison d'une pubalgie persistante au niveau des adducteurs, Julien Benneteau, tenant du titre avec Édouard Roger-Vasselin, s'est résolu à déclarer forfait pour le simple et le double. Ce dernier s'est associé à l'Espagnol Guillermo García-López, et ils se sont inclinés en 1/8 de finale face aux têtes de série  Ivan Dodig et Marcelo Melo.
 Les finalistes de l'an passé, Marcel Granollers et Marc López, têtes de série , s'inclinent dès le premier tour face à la paire russo-néerlandaise composée de Mikhail Youzhny et de Robin Haase.
 Les têtes de série , Ivan Dodig et Marcelo Melo s'imposent en finale face aux américains, têtes de série , Bob et Mike Bryan. Ils s'adjugent ainsi leur  ensemble, alors que Melo remporte au total son  en double. Pour les deux, c'est la première fois qu'ils s'imposent en Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2015